L'autoroute 24 ou A24 est une autoroute italienne qui relie la ville de Rome dans le Latium à Teramo dans les Abruzzes en passant par L'Aquila. Elle est longue de , dont  depuis le grand contournement de Rome jusqu'à Teramo, traverse dans toute leur largeur les Apennins, et est plus connue sous l'appellation d'autoroute Rome - L'Aquila.
Avec l’autoroute A25 avec laquelle elle constitue un embranchement, elle a été baptisée la « Strada dei Parchi », la route des Parcs.

Parcours

Notes et références 

A24
Transport dans le Latium
Transport dans les Abruzzes